Ashley Township peut désigner les townships suivants aux États-Unis :

 Ashley Township du comté de Washington dans l'Illinois.
  du comté de Stearns dans le Minnesota.
 Ashley Township, du comté de Pike dans le Missouri.

Voir aussi 
 

Homonymie de townships